Wiespach heißen:

 Schloss Wiespach, Hallein, bei Oberalm, Land Salzburg
Personen:
 Martin Herkules Rettinger von Wiespach († 1570), Bischof von Lavant